Епархия Формосы () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Формоса, Аргентина. Епархия Формосы входит в митрополию Ресистенсии. Кафедральным собором епархии Формосы является церковь Пресвятой Девы Марии Кармельской.

История 
11 февраля 1957 года Папа Римский Пий XII выпустил буллу «Quandoquidem adoranda», которой учредил епархию Формосы, выделив её из епархии Ресистенсии (сегодня — архиепархия). Первоначально епархия Сан-Роке являлась суффраганной по отношению к архиепархии Санта-Фе (сегодня — архиепархия Санта-Фе-де-ла-Вера-Крус).

28 февраля 1984 года епархия Формосы стала частью церковной провинции Ресистенсии.

Ординарии епархии 
 епископ Raúl Marcelo Pacífico Scozzina, O.F.M. (7.05.1957 — 31.03.1978);
 епископ Dante Carlos Sandrelli (31.03.1978 — 14.01.1998);
 епископ José Vicente Conejero Gallego (с 14 января 1998 года).

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Quandoquidem adoranda, AAS 49 (1957), стр. 653

Ссылки 
 Информация на сайте www.catholic-hierarchy.org 
 Информация на сайте www.gcatholic.com 
 Информация на сайте Agencia Informativa Católica Argentina (AICA)  
 Церковный ежегодник Аргентинской Республики, 1961, стр. 94 

Католические епархии Аргентины